Gambit (von italienisch dare il gambetto „ein Bein stellen“) steht für:
 Gambit, Eröffnung beim Schach, bei der ein Bauer oder eine Figur geopfert wird
 Gambit (Film), deutscher Fernsehzweiteiler von Peter F. Bringmann
 Gambit (2005), deutsch-schweizerischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2005
 Gambit – Der Masterplan, US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2012
 Amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1966, siehe Das Mädchen aus der Cherry-Bar
 einen Sci-Fi-Roman von Michael Marrak
 den Decknamen für zwei Spionagesatelliten KH-7 und KH-8 der USA, siehe Keyhole
 Mike Gambit, Hauptfigur aus der Serie Mit Schirm, Charme und Melone (1976–77)
 Mitglied der X-Men, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Gambit
 eine Implementierung der Programmiersprache Scheme